Zawody w klasie Finn mężczyzn podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie odbyły się w dniach 29 lipca - 5 sierpnia w Weymouth i Portland.

Format zawodów 
Zawody składały się z 10 pojedynczych wyścigów i wyścigu finałowego dla najlepszej dziesiątki zawodników. Punkty były przyznawane za miejsca zajęte na mecie na zasadzie 1 punkt za 1. miejsce, 2 punkty za 2. miejsce itd. Po dziesięciu wyścigach najlepsza dziesiątka zawodników rozgrywała wyścig finałowy, za który punkty przyznawane były podwójnie, tzn. 2 za 1. miejsce, 4 za 2. itd. Na wynik końcowy składała się suma wszystkich punktów, z wykluczeniem najsłabszego spośród 10 wyścigów.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Wyniki na oficjalnej stronie igrzysk

Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012